Любомир Рыбович (; род. , Спишска-Нова-Вес, Чехословакия) — словацкий хоккеист, игравший на позиции центрального нападающего.

Карьера 
Выступал за ХК «Кошице», «Грэнд-Рапидс Гриффинс» (ИХЛ), «Ньюкасл Джестерс», «Альба Волан» (Секешфехервар).

В составе национальной сборной Словакии провел 41 матч (13 голов); участник чемпионатов мира 1994 (группа C), 1996, участник Кубка мира 1996.

Достижения 
 Чемпион Словакии (1995, 1996, 1999)

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Альба Волан»